Con il termine Paulingite ci si riferisce a tre specie di minerali:

 Paulingite-K
 Paulingite-Ca
 Paulingite-Na